Brčići (Tinjan), een plaats in de Kroatische gemeente Tinjan
Brčići (Poreč), een plaats in de Kroatische gemeente Poreč